Vlasák é um apelido de família da língua checa. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Jerry Vlasak - médico estadunidense
 Lavínia Vlasak - atriz brasileira
 Oldřich Vlasák - político checo
 Tomas Vlasak - jogador de hóquei

Desambiguação